Баки́нцы:
 Бакинцы () — этнохороним, название жителей города Баку. 
 «Бакинцы» () — азербайджанский советский фильм, первый чёрно-белый звуковой игровой фильм азербайджанского кинематографа.